SFN steht als Abkürzung für:

 Small-Fiber-Neuropathie
 Schülerforschungszentrum Nordhessen in Kassel
 Short File Name, englisch für „kurzer Dateiname“, siehe 8.3
 Single-Frequency Network, englisch für Gleichwellennetz
 Society for Neuroscience, eine US-amerikanische wissenschaftliche Gesellschaft
 Stratifin (14-3-3 Sigma), ein menschliches 14-3-3-Protein
 Flughafen Santa Fe (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

Abkürzung